Rivière Blondeau peut désigner :
 rivière Blondeau, un affluent du lac Chibougamau, au Québec, au Canada ;
 rivière Blondeau, un affluent de la rivière Fraser, au Québec, au Canada ;
 rivière Blondeau , une rivière de la Saskatchewan, au Canada.